Матузка:
 Матузка — река в Апшеронском районе Краснодарского края
 Матузка (пещера) — пещера в 2 км к юго-западу от хутора Гуамка на правом берегу реки Матузка